Rosta kan verwijzen naar:
 Rosta (Turijn), een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont);
 ROSTA, het eerste Sovjet-Russische persagentschap (1918-1925).
 ROSTA, de propagandistische ROSTA-posters die het eerste Sovjet-Russische persagentschap Rosta liet maken.